Пентье́вр ():

 Пентьевр (Penthièvre) — во французской Бретани бывшее графство;
 Дом де Пентьевр (Maison de Penthièvre) — бретонский род, правивший в графстве Пентьевр;
 Пентьевр, Луи-Жан-Мари де Бурбон (1725—1793) — французский государственный деятель и военачальник; в революцию «гражданин Бурбон».

См. также

Примечания